Plusieurs batailles sont connues sous le nom de bataille de Somosierra, localité espagnole de la Sierra de Guadarrama, au nord de Madrid :

 la bataille de Somosierra, qui opposa le  une force espagnole aux troupes napoléoniennes dans les gorges de Somosierra, pendant la guerre d'Espagne ;
 la bataille de Somosierra, qui opposa en 1936 les troupes fidèles au gouvernement républicain aux insurgés nationalistes, au début de la guerre civile espagnole.